

Cinema 
 Idlewild – film del 2006 diretto da Bryan Barber

Geografia 
 Idlewild – cittadina del Michigan

Musica 
 Idlewild – gruppo musicale scozzese
 Idlewild South – album degli Allman Brothers Band del 1970
 Idlewild – album degli Everything but the Girl del 1988
 Idlewild – colonna sonora degli Outkast del 2006
 Idlewild Records – casa discografica